

Étymologie 
Le terme provient du latin  signifiant : « aider, fournir ou diriger ». Le vocabulaire ecclésiastique a conservé ce sens : « administrer les sacrements ». Le sens moderne est attesté depuis 1783 (Mercier).

En droit

Administration publique 
L'administration publique est l’ensemble des services chargés d’assurer le fonctionnement d’un État, d’une collectivité territoriale ou d’un service public, et qui sont financés principalement par des prélèvements fiscaux autorisés par le vote d'un budget.

En France, l'administration publique se divise en :  
 Administration d'État, elle-même subdivisée en :
 Administration centrale (ministères sous l'autorité de ministres),
 Administration déconcentrée (services sous l'autorité des préfets de région ou de département) ;
 Administration locale décentralisée (sous l'autorité d'élus locaux : maires, présidents de conseil départemental ou régional).

Dans certains pays le terme désigne le pouvoir exécutif (par exemple l'Administration américaine).

Administrations publiques françaises 
Les administrations publiques recouvrent les organismes dont la fonction principale est la production de services non marchands et/ou la réalisation d'opérations de répartition du revenu ou du patrimoine national. Les comptables nationaux distinguent :
 Les administrations publiques centrales ;
 Les administrations publiques locales ;
 Les administrations de sécurité sociale.

Administration dans le domaine privé ou dans celui des entreprises privées ou publiques 
Le terme désigne aussi dans une entreprise l'ensemble des activités dédiées à la gestion interne de l'organisation : l'activité des comptables, juristes, secrétaires, services auxiliaires, etc. Elle revêt alors une signification proche de la notion de management. Au Canada francophone, le terme d'administrateur désigne fréquemment un cadre d'entreprise privée.
 
Les administrations privées regroupent les organisations produisant un service non marchand ou des associations à but non lucratif comme les Églises, les partis, les syndicats, les clubs sportifs, la Croix Rouge, etc.

En informatique 
En informatique, l’administration ou le poste d’administrateur renvoie à la notion de gestion (installation, maintenance, amélioration, supervision, sécurité). L'administrateur reçoit pour cela des droits d'accès aux données et aux fonctionnalités qui sont plus étendus que ceux des autres utilisateurs. On distingue en général :
 l'administration système (du système d'exploitation : processus, fichiers, utilisateurs…) ;
 l'administration réseau (du réseau informatique) ;
 l'administration de base de données ;
 l'administration des applications.

En médecine 
En médecine, l'administration désigne le fait d'administrer un médicament, selon des voies d'administration. L'administration se différencie de la dispensation qui qualifie le fait de délivrer ou de distribuer un médicament, et qui revêt un caractère médico-légal.

Notes et références 

Droit administratif
Administration publique